Guttenberg heißen folgende Orte und Burgen:

Städte, Gemeinden:
 Guttenberg (Oberfranken), Gemeinde im Landkreis Kulmbach in Bayern
 Guttenberg (Iowa), Stadt in Iowa, USA
 Guttenberg (New Jersey), Stadt im Hudson County in New Jersey, USA

Gemeindeteile:
 Guttenberg (Kastl), Gemeindeteil des Marktes Kastl, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Guttenberg (Kemnath), Gemeindeteil der Stadt Kemnath, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Guttenberg (Reichenberg), Gemeindeteil der Gemeinde Reichenberg, Landkreis Würzburg, Bayern
 Guttenberg (Gemeinde Grafenschlag), Ortsteil in der Marktgemeinde Grafenschlag, Bezirk Zwettl, Niederösterreich

Burgen, mit ihren Herrschaften:
 Burg Guttenberg (Oberfranken), Burg in der Gemeinde Guttenberg im Landkreis Kulmbach, Bayern
 Burg Guttenberg (Haßmersheim), Burg bei Haßmersheim im Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Burg Guttenberg (Pfalz), Burgruine bei Oberotterbach im Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz 
 Turmhügel Guttenberg, abgegangene Turmhügelburg in der Gemeinde Reichenberg im Landkreis Würzburg, Bayern
 Burgstall Guttenberg, bis auf wenige Mauerreste abgegangene Burg in der Gemeinde Reichenberg im Landkreis Würzburg, Bayern
 Burg Gutenburg, Burgruine in der Gemeinde Gutenberg im Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz 

sowie
 Guttenberg (Berg), westlich der Gemeinde Grafenschlag im Waldviertel, Österreich

Guttenberg ist der Familienname folgender Personen:
 ein deutsches Adelsgeschlecht, siehe Guttenberg (Adelsgeschlecht) 

 Adolf von Guttenberg (1839–1917), österreichischer Forstwirt und Hochschullehrer
 Carl Gottlieb Guttenberg (1743–1792), deutscher Kupferstecher 
 Elisabeth Freifrau von und zu Guttenberg (1900–1998), Gründerin und Vorsitzende mehrerer sozial-karitativer Einrichtungen und Organisationen
 Emil von Guttenberg (1841–1941), österreichischer General und Eisenbahnfachmann
 Enoch zu Guttenberg (1946–2018), deutscher Dirigent und Chorleiter
 Erich Freiherr von Guttenberg (1888–1952), deutscher Historiker
 Franz Theodor von Guttenberg (1652–1717), römisch-katholischer deutscher Geistlicher
 Georg Enoch Freiherr von und zu Guttenberg (1893–1940), Mitglied der Kammer der Reichsräte
 Heinrich Guttenberg (1749–1818), deutscher Kupferstecher 
 Hermann von und zu Guttenberg (1816–1882), bayerischer Gutsbesitzer und Politiker
 Hermann von Guttenberg (1881–1969), österreichisch-deutscher Professor für Botanik
 Hertha von Guttenberg (1896–1990), deutsche Bildhauerin

 Leopoldine Guttenberg (1856–1939), österreichische Kunstgewerbetreibende
 Ljubka Biagioni zu Guttenberg (* 1968), deutsche Dirigentin italienischer Abstammung
 Philipp Franz zu Guttenberg (* 1973), Präsident der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände
 Stephanie zu Guttenberg (* 1976), Präsidentin der Kinderschutzorganisation Innocence in Danger
 Steve Guttenberg (* 1958), US-amerikanischer Schauspieler
 Wolfgang Philipp von und zu Guttenberg (1647–1733), deutscher Ordensritter des Malteserordens 

Siehe auch:
 Gemmingen-Guttenberg
 Gutenberg
 Guttenburg
 Gutenburg